Termin AMPK ima više značenja:
 (Acetil-KoA karboksilaza) kinaza, enzim
 Kinaza hidroksimetilglutaril-KoA reduktaze NADPH, AMP-aktivirana proteinska kinaza